Daza bezeichnet
 eine Ethnie in Niger und Tschad, siehe Daza (Volk)
 deren Sprache, siehe Dazaga

Daza ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Daza (* 1975), mexikanischer Bariton
 Esteban Daza (~1537–~1591), spanischer Vihuelist und Komponist
 Hilarión Daza (1840–1894), bolivianischer Präsident
 María Daza (* 1986), kolumbianische Fußballschiedsrichterin
 Nora Daza († 2013), philippinische Moderatorin und Fernsehköchin

Siehe auch:
 Dasa